Ergo znamená latinsky tudíž, tedy, proto, nuže. Zvláště má tento výraz více významů:

 ERGO (časopis) – recenzované odborné periodikum vydávané Technologickým centrem Akademie věd České republiky
 Ergo Arena nazývaná také Hala Gdańsk-Sopot – multifunkční hala nacházející se Sopotech v Polsku
 Ergo pojišťovna – pojišťovna v Česku, odnož mezinárodní skupiny ERGO Versicherungsgruppe AG
 Ergo Proxy – japonský televizní anime seriál

V citátech:

 Cogito ergo sum – „Myslím, tedy jsem“ (René Descartes)

Externí odkazy